Metal argentino, vol. 5 es el quinto disco de estudio del músico argentino Larry Zavala, publicado en el año 2022. Fue grabado entre septiembre de 2019 y octubre de 2021 en estudios "El pie", "Estudio humano", "El balcón" y "Boston Records". Se mezcló en el estudio "El pie" entre noviembre y diciembre de 2021.

El siguiente es un mensaje que se encuentra en el librito interno del álbum:
"Este monstruo fue hecho en pleno tiempo de (pandemia) confinamiento con mucho esfuerzo por la situación vivida. Gracias a todos por el aguante y la paciencia".

Lista de canciones 

 "Refugio" (Zavala-Erzen) -     02:50
 "Viajero" (Zavala) - 04:00
 "Mala jugada" (Zavala-Samperi) - 02:59
 "Hereje" (Zavala-Erzen-Mauer) - 05:12
 "No te buscaré" (Zavala) - 04:46
 "Cristal" (Zavala-Erzen-Mauer) - 03:11
 "Dioses" (Zavala-Erzen) - 05:02
 "Castigo" (Zavala-Erzen-Mauer) - 02:34
 "Lejano" (Zavala) - 03:11
 "Otro blues" (Zavala-Erzen-Mauer) - 04:54
 "Lejano" (Zavala) | versión con Javier Bagalá - 03:09

Miembros 

Larry Zavala – bajo y voz
 Daniel Toro - guitarra
 Pablo Erzen - guitarra
 Enrique Mauer - batería

Músicos invitados 

 Javier Bagalá (bonus track)
 Diego Perticone (tema 5)
 Guillermo "Willy" González (tema 7)

Personal adicional 

 Ingeniero de grabación y mezcla: Fabián Signori
 Asistentes en estudio "El balcón": Fran Valverde y Guillermo "Willy" González
 Asistentes en estudio "El pie": Matías Sznaider, Nico de Dios, Javier Pares y Pablo Pastorino
 Asistente técnico de banda y "guía espiritual": Rodolfo "Kato" Pérez
 Masterizado en "Puro Mastering": Eduardo Bergallo - Señor Warrior
 Foto del disco: Giovanni Sachetto
 Diseño de portada: Érica Arustegui

Referencias

Álbumes de 2022
Álbumes en español
Álbumes de heavy metal